Гёсген () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Нидергёсген.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 68,81  км². Население 22 568 чел. Официальный код  —  1105.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Золотурн